Пирогов може да се отнася за:

 Николай Пирогов, руски хирург и анатом, член-кореспондент на РАН;
 Пирогов, болница за спешна медицина в София;